A 2020-as TCR Európa-kupa a sorozat harmadik szezonja. Az évad 2020. augusztus 21-én veszi kezdetét a  Paul Ricard-on és november 8-án ér véget Jaramában. Az egyéni címvédő Josh Files, míg a csapatok között a Target Competition. A versenyzők számára kiírt bajnokság első helyén Mehdi Bennani végzett, míg csapatok között a Comtoyou Racing gyűjtötte a legtöbb pontot a szezon során.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások 
 Maťo Homola; Target Competition, pilóta → BRC Racing Team pilóta
 Nagy Dániel; M1RA pilóta → BRC Racing Team pilóta
 Dušan Kouřil Jr.; K2 Engineering pilóta → Janík Motorsport pilóta
 Jevgenyij Leonov; Tecnicars Racing Team pilóta → Volcano Motorsport pilóta
 John Filippi; PCR Sport pilóta → Target Competition pilóta

Újonc pilóták 
  Jacopo Guidetti; Olasz TCR-bajnokság, BF Motorsports pilóta → Élite Motorsport pilóta
 Pepe Oriola; TCR Ázsia-kupa, Solite Indigo Racing pilóta → Brutal Fish Racing Team pilóta
 Nicolas Baert; Spanyol Formula–4-es bajnokság, MP Motorsport pilóta → Comtoyou Racing pilóta
  Mehdi Bennani; Túraautó-világkupa, SLR VW Motorsport pilóta → Comtoyou Racing pilóta
  Mike Halder; Német ADAC TCR-bajnokság, Profi Car Team Halder pilóta → Profi Car Team Halder pilóta
  Michelle Halder; Német ADAC TCR-bajnokság, Profi Car Team Halder pilóta → Profi Car Team Halder pilóta
  Florian Briché; Peugeot 308 Racing Cup, JSB Compétition pilóta → JSB Compétition pilóta

Távozó pilóták 
 Guilherme Salas; Vuković Motorsport pilóta → Stock Car Brasil, KTF Sports pilóta
  Dominik Baumann; Target Competition pilóta → Intercontinental GT Challenge, SunEnergy1 Racing pilóta
 Josh Files; Autodis Racing by Target Competition pilóta → TCR Ázsia-kupa, Solite Indigo Racing pilóta
 Marie Baus-Coppens; JSB Compétition pilóta → Peugeot 308 Racing Cup, Autosport GP pilóta
 Gianni Morbidelli; WestCoast Racing pilóta → EuroNASCAR, CAAL Racing pilóta
 Santiago Urrutia; Team WRT pilóta → Túraautó-világkupa, Cyan Performance Lynk & Co pilóta
 Gilles Magnus; Comtoyou Racing pilóta → Túraautó-világkupa, Comtoyou Racing pilóta
 Jack Young; Vuković Motorsport pilóta → Túraautó-világkupa, Vuković Motorsport pilóta
 Natan Bihel; M Racing pilóta → Ligier Európa-bajnokság, M Racing pilóta
 Nelson Panciatici; M Racing pilóta → GT Európa Sprint kupa, CMR pilóta
 Lilou Wadoux; JSB Compétition pilóta → Alpine Elf Európa-kupa, Autosport GP pilóta
 ; WestCoast Racing pilóta → Lamborghini Super Trofeo Europe - Pro, Vincenzo Sospiri Racing pilóta
 Alex Morgan; Wolf-Power Racing pilóta → ?
 Abdullah Ali Al-Khelaifi; QMMF Racing by PCR Sport pilóta → ?
 Stian Paulsen; Stian Paulsen Racing pilóta → ?

Visszatérő pilóták 

  Lewis Kent; Brit TCR-bajnokság, Essex & Kent Motorsport pilóta → Essex & Kent Motorsport pilóta
   José Manuel Sapag; Super TC 2000, Citroën Total Racing pilóta → Target Competition pilóta

 Jean-Laurent Navarro; MN Dévelopement pilóta → JSB Compétiton pilóta

Újonc csapatok 

  Profi Car Team Halder
  Tecnodom Sport
  PMA Sport
 Élite Motorsport

Távozó csapatok 
 Team WRT
 M Racing
 WestCoast Racing
 PCR Sport
 QMMF Racing by PCR Sport
 Vuković Motorsport
 Wolf-Power Racing
 DG Sport Compétition
 Team WRT
 Stian Paulsen Racing

Márkák, amelyek megszüntetik a gyári támogatásukat 
 Audi

Szabályváltozások 
 A versenyek távja ezentúl 23 perc plusz 1 kör helyett 55 km lesz, a biztonsági autó mögött eltöltött első két kört pedig hozzáadják a versenytávhoz.
 A teljes szezonos nevezők számát 30 főben limitálják.
Az amatőr versenyzők részére új bajnokságot írnak ki a 2020-as szezon során, melynek neve Yokohama Trophy lesz. Azt, hogy mely versenyzők jogosultak a kiírásban való részvételre egy négyfős testület dönti el. A kiírás győztese a 2021-es szezonra ingyen kapja a gumikat, a második helyezett 30, a harmadik pedig 15 gumit kap ingyen. 

 Az időmérő  edzés pontrendszere is változott, ezentúl az első öt helyezett helyett az első tíz kap pontot.

Versenynaptár 
A bajnokság mezőnye az évad során 7 versenyhelyszínre fog ellátogatni. Ezeken a versenyhétvégéken a betétfutamokként fog szerepelni a Kamion-Európa-bajnokság, a Nemzetközi GT Open bajnokság és a GT Európa. A koronavírus-járvány következtében később a naptár jelentősen módosult. Végül május 22-én közölték az idényre vonatkozó módosított versenynaptárat.

Változások 
 A Circuit Paul Ricard egy év kihagyás után tér vissza a sorozatba.
 Zolder új pályaként debütál a bajnokságban.
 A Hungaroringre és Hockenheimringre 2020-ban nem utazik el a mezőny.
A végleges, május 22-én megerősített versenynaptárba bekerült egy új helyszín, Jarama is, ahová először fog ellátogatni a mezőny november elején.

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer

Versenyzők

Csapatok

TCR Benelux

Yokohama kupa

Időmérő edzések

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A TCR Európa-kupa hivatalos honlapja
 A TCR Benelux hivatalos honlapja

Európa